Aníbal Montero Soca (Maciel, ) es un exfutbolista y entrenador uruguayo.

Futbolistas del Club Atlético Cerro
Futbolistas del Elche Club de Fútbol en los años 1970
Futbolistas del Alicante Club de Fútbol
Futbolistas del Real Club Deportivo de La Coruña en los años 1970
Futbolistas del Español de San Vicente
Futbolistas del Club Esportiu Europa